Специалист по финансовому планированию () — профессионал, который готовит финансовые планы для людей. Предметом планирования часто являются денежные потоки, управление, выход на пенсию, инвестиции, управление финансовыми рисками, страхование, налоговое планирование, планирование недвижимости и бизнес-планирование преемственности для владельцев бизнеса.

Область применения 
Финансовое планирование должно охватывать все области финансовых потребностей клиента и должно приводить к достижению каждой из целей клиента по мере необходимости. Объём планирования обычно включает в себя следующее:
 Управление рисками и планирование страхования;
 Вопросы инвестиций и планирования;
 Пенсионное планирование;
 Налоговое планирование;
 Планирование недвижимости;
 Управление денежными потоками и пассивами.

Как правило, предложения услуг специалистов, занимающихся финансовым планированием, могут:
 интегрировать услуги юриста, нотариуса, бухгалтера);
 интегрировать финансовые продукты и услуги;
 не интегрироваться с другими предложениями продуктов или услуг, особенно в случае профессионалов, специализирующихся на финансовом планировании.

Процесс финансового планирования 
Процесс личного финансового планирования описан в ISO 22222: 2005 и состоит из шести этапов:
 Установление отношений;
 Сбор данных и определение целей;
 Анализ и оценка финансового состояния;
 Разработка и представление финансового плана;
 Выполнение рекомендаций финансового планирования;
 Мониторинг выполнения финансового плана.

Лицензирование/сертификация 
В некоторых странах (в частности Австралии) деятельность по предоставлению таких услуг не является лицензируемой, то есть к специалистам не предъявляется никаких обязательных требований для нахождения на рынке, что оставляет вопрос минимально допустимого качества услуг на усмотрение специалиста.

В других странах (в частности Италии) данная деятельность является лицензируемой со стороны . С 2008 года ведется . К специалистам предъявляются требования по деловой чистоте, минимальным профессиональным знаниям (проводится экзамен).

См. также 
 Финансовый советник

Примечания

Литература 
 
 
 Дополнительное чтение
 
 

 Профессиональные стандарты

Ссылки 
 Ассоциации
 

Профессии
Финансисты